Юрий Николаевич Вейнерт (, Петроград — , Северо-Енисейский) — русский советский поэт, политический заключённый.

Биография 
В 1929 году родители Ю. Вейнерта были арестованы и сосланы (отец, историк архитектуры Николай Владимирович Вейнерт, был расстрелян в Ленинграде 1 ноября 1938 года, мать Ядвига Адольфовна Вейнерт-Влядих трижды высылалась), а сам он попал в компанию таких же оставшихся без родителей подростков, большинство из которых были также сосланы. Подвергся задержанию и обыску, но был отпущен за отсутствием улик.

Поступил в фабрично-заводское училище на железнодорожного техника-путейца, получил рекомендацию в институт железнодорожного транспорта.

20 ноября 1932 года был арестован вместе с друзьями, побывавшими в ссылке и досрочно вернувшимися. Приговорён Особым Совещанием КОГПУ 10 мая 1933 года, обвинён по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Сослан на три года в Северный край, в Архангельск.

В Архангельске повторно арестован и сослан в Мариинск.

В 1935 году за хорошую работу досрочно освобождён, но без права жить в Ленинграде. Поселился в Малой Вишере, работал на строительстве канала Москва-Волга чертёжником, техником, затем бригадиром. За добросовестный труд был представлен к правительственной награде и снятию судимости, но был призван в Красную Армию. Как сын репрессированных, был направлен в военно-строительные части (стройбат). На строительстве познакомился с двумя подругами-москвичками (одна из них Людмила Хотимская, его будущая жена). Подруги прислали Вейнерту из Москвы телеграмму с текстом: «Мы свободны, будь свободен и ты», подразумевавшим свободу в их личных отношениях. Эта телеграмма стала основным звеном нового обвинения Ю. Вейнерта.

В 1937 году он был арестован, приговорён к 10 годам за контрреволюционную деятельность. Отбывал срок в Абакане, Комсомольске-на-Амуре, затем в лагере-заводе Свободный. В этот период познакомился с Я.Е. Хароном.

В 1947 году по окончании срока был освобождён, поселился в Калинине, начал работать инженером-конструктором на вагоностроительном заводе.

27 ноября 1948 года — вновь арестован, 11 декабря 1948 года приговорён по статьям 58-10 и 58-11. Особое совещание МГБ СССР 16 февраля 1949 года приговорила Ю. Вейнерта к ссылке без указания срока (на «вечное поселение») в Красноярский край. Направлен в Северо-Енисейский. Работал инженером по шахтному электрооборудованию на золотодобывающих предприятиях.

В 1950 году от болезни умерла его жена Л. Хотимская. 20 января 1951 года, в годовщину её смерти, Ю. Вейнерт погиб. По официальной версии, он осматривал электрооборудование и в темноте случайно упал в шахту. Похоронен в Северо-Енисейском.

Реабилитирован посмертно 12 апреля 1989 года.
По последнему делу реабилитирован 25 февраля 1992 года.

Поэтическое наследие 
Знакомство с Я. Е. Хароном в лагере-заводе Свободный вдохновило Ю. Вейнерта на поэтическое творчество. К этому времени им уже был придуман персонаж — французский поэт XVI века Гийом дю Вентре (фамилия получена перестановкой букв в фамилии самого Вейнерта). Быстро подружившись, Харон и Вейнерт увлеклись сочинением стилизованных сонетов на лирические темы. К моменту окончания срока в 1947 году уже было написано около сорока сонетов. Подготовка их к изданию была прервана новыми арестами: Я. Харон был сослан в Абан Красноярского края, и больше они не виделись. После смерти Ю. Вейнерта и своего освобождения Я. Харон долгое время занимался доработкой совместно написанных ими стихов, которые получили в своё время широкое распространение как в лагерной среде, так и вне её как талантливые литературные произведения. Выдуманный персонаж Г. дю Вентре зажил самостоятельной жизнью, окружённой легендами.

Ссылки 
 Судьба семьи. Ленинградский мартиролог
 Мемориал. Список жертв репрессий
 Злые песни Гийома дю Вентре

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Посмертно реабилитированные в СССР
Умершие в Красноярском крае
Персоналии:Малая Вишера
Русские поэты
Сосланные в Архангельск

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы